I Agapi Den Pernaei (gr. H Αγάπη Δεν Περνάει),är ett album av den grekiske artisten Triantafillos. Albumet släpptes år 1999.

Låtlista
 Ela Omos Pou Den Pernaei - Ελα Ομως Που Δεν Περνάει
 Moro Mou - Μωρό Μου
 Spao Ta Rologia - Σπάω Τα Ρολόγια
 Mi Mou Klais - Μη Μου Κλαίς
 Kalitera Na Pethaina - Καλύτερα Να Πέθαινα
 Apoklistika - Αποκλειστικά
 Amartima - Αμάρτημα
 Meine - Μείνε
 Pos Fevgeis Etsi - Πως Φέυγεις Ετσι
 M'Afise ... Chathike (Duett med Dionisis Skhinas) - Μ'Αφησε ... Χάθηκε (Ντουέτο με τον Διονύση Σχοινά)
 Poios - Ποιός
 Ki An Signomi Zitas - Κι Αν συγνώμη Ζητάς
 Ksenihtis - Ξενύχτης
 Ta Vradia Pou Ehasa - Tα Βράδια Που Εχασα
 Stahti - Στάχτη
 Mi Fevgeis - Epilogos - Μη Φεύγεις - Επίλογος

Musikalbum 1999
Grekiska musikalbum